Raitajärvi kan avse:
Raitajärvi (by) - en ort i Övertorneå kommun, Norrbottens län
Raitajärvi (sjö) - en sjö i Överkalix kommun och Övertorneå kommun i Norrbotten